Schonzeit steht für:
 Schonzeit, veraltet Hegezeit, Zeitraum des Verbots von Jagd und Fischfang

Namen:
 Ben Schonzeit (* 1942), US-amerikanischer Maler
 Der Bulle von Tölz: Schonzeit, deutscher Fernsehkrimi (2007)

Siehe auch:
 Schutzfrist – Sperrfrist (Begriffsklärungen)